

Cinema 
 The Burning – cortometraggio drammatico del 1968 diretto da Stephen Frears
 The Burning – film horror del 1981 diretto da Tony Maylam

Musica 
 The Burning – album di Rick Wakeman del 1981
 The Burning – album dei Crown of Thorns del 1995
 The Burning – album dei Thunderstone del 2004
 The Burning – EP dei Nine Ice Kills del 2007